Miejscowości
 Ridley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Ridley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Ridley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Ridley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northumberland
 Osoby
 Harold Ridley – brytyjski okulista, wynalazca sztucznej soczewki
 Nicholas Ridley (ujednoznacznienie)
 Inne
 Ridley – postać z serii gier Metroid